Studentenbude steht für:

 das Zimmer oder die Wohnung eines Studenten, siehe Bude #Bedeutungswandel bis Mitte 20. Jahrhundert
 Konstante (Studentenverbindung), vor allem in Österreich
 Korporationshaus, vor allem in Österreich

Siehe auch